Carlo Grande – canottiere italiano
Carlo Grande – scrittore italiano